Der Kanton Le Vigan ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Le Vigan im Département Gard in der Region Okzitanien. Er hat den Hauptort Le Vigan, besteht seit 1801 und wurde 2015 im Zuge einer landesweiten Reform von 13 auf 46 Kommunen erweitert.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 44 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Le Vigan die 13 Gemeinden Arphy, Arre, Aulas, Avèze, Bez-et-Esparon, Bréau-et-Salagosse, Le Vigan, Mandagout, Mars, Molières-Cavaillac, Montdardier, Pommiers und Rogues. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 184,10 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 3039.

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2019:
 Fusion Bréau-et-Salagosse und Mars → Bréau-Mars
 Fusion Valleraugue und Notre-Dame-de-la-Rouvière → Val-d’Aigoual

Levigan